Баженовка — название населённых пунктов в России:

 Баженовка — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Баженовка — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Баженовка — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Баженовка — село в Борском районе Самарской области.